Змагання з греко-римської боротьбі серед чоловіків у ваговій категорії до 120 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2013 відбулись 22 вересня у Будапештській спортивній арені імені Ласло Паппа у Будапешті (Угорщина).

Медалісти 

 Спочатку золота медаль була вручена іранському спортсмену Аміру Аліакбарі, але згодом його було дискваліфіковано після того, як аналіз показав позитивний результат на анаболічні стероїди. Після дискваліфікації іранця золото дісталось естонцю Гейкі Набі, Різа Каяалп з Туреччини отримав срібло, а Юган Еурен зі Швеції — бронзову медаль. Турнірне положення казаха Нурмахана Тіналієва не змінилось і залишилось бронзовим.

Результати 
Позначення
 C — виграв по дискваліфікації, 3 застереження через порушення правил
 F — чиста перемога

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
 Результати

Чемпіонат світу з боротьби 2013